Rantau bezeichnet:

 eine Insel vor der Nordküste Sumatras, siehe Rantau (Insel)
 eine Stadt in Malaysia, siehe Rantau (Malaysia)
 eine Stadt in der indonesischen Provinz Südkalimantan, siehe Rantau (Südkalimantan)
 Rantau, Kreis Fischhausen/Samland, Ostpreußen: Saostrowje (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Selenogradsk, Oblast Kaliningrad, Russland

Siehe auch:
 Rantau Prapat, eine Stadt auf der Insel Sumatra, Indonesien
 Nationalpark Rantau Abang, ein Nationalpark in Malaysia
 Randau